Gora Geparkh är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Aragatsotn, i den västra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Geparkh är  meter över havet.

Terrängen runt Gora Geparkh är varierad, och sluttar brant österut. Den högsta punkten i närheten är Aragats Lerrnagagat',  meter över havet,  kilometer väster om Gora Geparkh. Närmaste större samhälle är Kasakh,  kilometer nordost om Gora Geparkh. 

Trakten runt Gora Geparkh består i huvudsak av gräsmarker. Runt Gora Geparkh är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Aragatsotn
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre